Hebesberger ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Hebesberger (* 1996), österreichischer Fußballspieler
 Udo Hebesberger (* 1981), österreichischer Politiker (SPÖ)